Disc Jockey, é um artista e técnico que mistura músicas.
 Diário de Justiça, uma publicação oficial do Estado
 Dança Junior, é uma competição de dança recorrendo a robots que se realiza a nível internacional no evento RoboCup Junior e em Portugal no evento Festival Nacional de Robótica (Esta prova qualifica as equipas portuguesas para a prova RoboCup Junior Dance).
 DJ Qualls, simplificação do nome Donald Joseph Qualls, ele não tem nada em relação à profissão.
 DJay, personagem de Terrence Howard no filme Ritmo de 1 sonho
 DJ, personagem do programa Ilha dos Desafios.

Desambiguações de siglas